Tessa er et fornavn (kortform af Theresa). Det kan også henvise til:
 Tessa (rapper) – dansk rapper
 Tessa (flod) – norsk flod